Mantineo ima više značenja:
 Mantineo, Reggio Calabria
 Mantineo, Vibo Valentia